Сезон КХЛ 2015/2016 — 8-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начался 24 августа 2015 и завершился 18 февраля 2016 года. Плей-офф Кубка Гагарина прошёл с 21 февраля по 19 апреля 2016 года.

Формат

Изменения в календаре 
 В отличие от сезона 2014/2015, в сезоне 2015/2016 каждый клуб провёл как минимум по одному матчу дома и в гостях со всеми командами. На Первом этапе каждая команда проводила по два матча с каждым соперником (всего 54) и ещё шесть дополнительно — с представителями своей конференции. Таким образом, в общей сложности на первом этапе команды провели по 60 матчей — так же как и в предыдущем сезоне.

События межсезонья

Изменения в составе участников 
Пополнившие лигу
 В сезоне 2015/2016 в КХЛ вернулся московский «Спартак», пропускавший сезон 2014/2015 из-за проблем с финансированием и представленный в МХЛ молодёжной командой. Свои матчи «красно-белые» проводили в «Лужниках»

Покинувшие лигу
 25 марта 2015 года стало известно, что «Атлант», на протяжении всего сезона 2014/2015 имевший проблемы с финансированием, не примет участие в новом сезоне и будет участвовать в ВХЛ.

Тренерские перестановки

Драфт 2015 

Драфт прошёл 30 мая 2015 года в Москве в ВТБ Ледовый дворец. Первоначально его планировали провести в Чехове. Право первого выбора получила команда Сочи, которая выбрала под первым номером защитника Артёма Мальцева.

Клубы

Тренеры и капитаны

Регулярный чемпионат

Кубок Открытия 
Начиная с сезона-2015/16 Кубок Открытия разыгрывают действующие обладатели Кубка Гагарина и Кубка Континента. В том случае, если плей-офф и регулярный чемпионат будет выигран одной командой, её соперником в матче за Кубок Открытия будет финалист последнего розыгрыша плей-офф. Таким образом в первом матче сезона встретились обладатель Кубка Гагарина СКА и победитель регулярного чемпионата 2014/2015 ЦСКА. Московский клуб впервые завоевал данный трофей, обыграв соперника в овертайме со счётом 4:3.

Матч звёзд 

Матч звёзд КХЛ 2016 года прошёл 23 января в Москве в «ВТБ Ледовом дворце». О времени и месте проведения стало известно 4 сентября 2015 года. Матч закончился со счётом 28:23 победой команды Запада.

Турнирное положение команд

Лучшие игроки по неделям

Лучшие игроки по месяцам

Статистика игроков

Плей-офф

Достижения

Сентябрь 
 1 сентября нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин набрал 450-е очко в регулярных чемпионатах.
 2 сентября защитник «Торпедо» Станислав Егоршев сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах.
 8 сентября вратарь «Лады» Иван Касутин отыграл 20-й «сухой» матч в чемпионатах России.
 8 сентября защитник «Барыса» Максим Семёнов сыграл 700-й матч в чемпионатах России и 300-й в регулярных чемпионатах КХЛ.
 18 сентября прошёл 5000 матч в регулярном чемпионате. Им стал поединок Ак Барса и ЦСКА. Счет 6:3.

Октябрь 
 1 октября защитник рижского «Динамо» Кришьянис Редлихс сыграл 300-й матч в регулярных чемпионатах.
 1 октября нападающий «Барыса» Найджел Доус нанёс 700-й бросок по воротам в регулярных чемпионатах.
 3 октября нападающий минского «Динамо» Алексей Калюжный сыграл 350-й матч в регулярных чемпионатах.
 5 октября прервалась сухая серия голкипера Алексея Мурыгина, который обновил рекорд КХЛ — 302 минуты 11 секунд.
 18 октября нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов отдал 200-ю передачу в регулярных чемпионатах
 26 октября нападающий СКА Вадим Шипачев отдал 200-ю передачу в регулярных чемпионатах
 26 октября нападающий ЦСКА Александр Радулов отдал 300-ю передачу в регулярных чемпионатах
 25 октября нападающий «Трактора» Антон Глинкин сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.

Ноябрь 
 10 ноября нападающий «Авангарда» Александр Пережогин сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 12 ноября нападающий СКА Вадим Шипачев набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах.
 23 ноября нападающий «Сибири» Олег Губин сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 26 ноября защитник «Ак Барса» Константин Корнеев сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 30 ноября нападающий «Сибири» Алексей Копейкин сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 30 ноября защитник ХК «Сочи» Ренат Мамашев отдал 100-ю передачу в регулярных чемпионатах.

Декабрь 
 2 декабря нападающий Денис Хлыстов сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 11 декабря нападающий Данис Зарипов сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 26 декабря нападающий Сергей Мозякин набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах.
 27 декабря нападающий Кевин Даллман набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах.
 27 декабря нападающий Брэндон Боченски набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах.

Январь 
 4 января нападающий Михаил Варнаков сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 4 января нападающий Микелис Редлихс сыграл 400-й матч в регулярных чемпионатах.
 19 января нападающий Брэндон Боченски установил новый рекорд КХЛ продолжительности результативной серии в одном сезоне КХЛ. 3 декабря в матче со «Слованом» (5:4 ОТ) Боченски отметился двумя результативными передачами и с тех пор не уходит со льда без набранных очков. В последних 15 матчах Боченски набрал 24 (10+14) очка, а астанинская команда при этом одержала 10 побед.

Февраль 
 Сергей Мозякин по итогам регулярного чемпионата впервые в КХЛ ни разу не удалился.

Март 
 28 марта ЦСКА стал первым клубом-победителем регулярного сезона, вышедшим в финал Кубка Гагарина.

Итоговое положение команд

Призёры чемпионата России по хоккею

Призы по итогам сезона 
Трофеи КХЛ вручались на Церемонии вручения призов КХЛ в Москве 24 мая.

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ

2015/2016